AGF steht für:
 Aarhus GF af 1880 (Gymnastikverein Aarhus von 1880), ein Sportverein aus Aarhus, Dänemarks zweitgrößter Stadt
 AG Friedensforschung, eine unabhängige Arbeitsgruppe an der Universität Kassel, die aus sieben ehemaligen und aktuellen Universitätsmitgliedern verschiedener Fachbereiche besteht
 Flughafen Agen-La Garenne, ein französischer Regionalflughafen nach dem IATA-Code
 Allgäuer Geschichtsfreund, eine wissenschaftliche Geschichtspublikation des Heimatvereins Kempten
 Anglo-German Fellowship, eine ehemalige britische, pro-nazistische Organisation
 Antye Greie-Ripatti, alias AGF (* 1969 in Ebersbach/Sa.), eine deutsche Sängerin, Musikerin und Produzentin, AGF ist die Abkürzung ihres früheren Namens „Antye Greie-Fuchs“
 Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen e. V., ein Zusammenschluss der fünf großen familienpolitischen Verbände auf Bundesebene: des Deutschen Familienverbandes, der Evangelischen Aktionsgemeinschaft für Familienfragen, des Familienbundes der Katholiken, des Verbandes alleinerziehender Mütter und Väter und des Verbandes binationaler Familien und Partnerschaften
 Arbeitsgemeinschaft der Großforschungseinrichtungen, siehe Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren#Überblick
 Arbeitsgemeinschaft Videoforschung, ein Zusammenschluss der großen Fernseh- und Streaminganbieter in Deutschland, in deren Auftrag die Einschaltquoten im deutschen Fernsehmarkt gemessen werden, Sitz Frankfurt am Main
 Arbeitsgemeinschaft Föhnforschung Rheintal-Bodensee
 Arbeitsgemeinschaft Güterfernverkehr
 Asian Games Federation, siehe Asienspiele
 Association des géographes français
 assume good faith (engl. „gehe von guten Absichten aus“), siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)
 Assurances Générales de France (bis September 2009), siehe Allianz France, die französische Obergesellschaft der Allianz Gruppe
 Aufklärungs- und Gefechtsfahrzeug, auch als Wolf AGF (Aufklärungs- und Gefechtsfahrzeug) bezeichnet, siehe Serval (Fahrzeug)
 Flughafen Agen (IATA-Code), französischer Regionalflughafen

AgF steht für:
 Silber(I)-fluorid, Silbersalz der Flusssäure (Fluorwasserstoffsäure)

agf steht für:
 Arguni (Sprache) (ISO-639-3-Code), Austronesische Sprachen auf der Bomberai-Halbinsel, Neuguinea

AGF